Шасьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Шасьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона